Die Abkürzung NMOS steht in der Halbleitertechnik für den englischen Begriff n-type metal-oxide semiconductor und wird verwendet für:

 n-Kanal-Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren
 eine Klasse von Logikschaltungen, der NMOS-Logik

NMOS